Годри (фр. Gaudry) — имя собственное.

Известные носители:

 Годри (фр. Gaudry; уб. 1112) — католический епископ города Лана с 1106 по 1112 год.
 Годри, Блейк (род. 1991) — австралийский гимнаст в упражнениях на батуте.
 Годри, Жан Альбер (1827—1908) — французский палеонтолог и геолог.
  (род. 1928) — французский музыкант; джаз-басист.
  (1913—2001) — французский учёный.
  (род. 1975) — французский кулинарный критик, автор нескольких книг о кулинарном искусстве.